Homogenita (z řeckého ὁμός homόs „stejný“ a γένεσις genesis „vznik, zrození“, tedy česky přibližně jako: stejnorodost, jednolitost apod.) může mít následující významy:

fyzika
 Homogenní (fyzikální) pole
 Homogenní gravitační pole
 Homogenní napětí
 Homogenní látka
 Homogenní směs

matematika
 Homogenní funkce
 Homogenní distribuce
 Homogenní soustava rovnic
 Homogenní algebraická rovnice
 Homogenní diferenciální rovnice
 Homogenní integrální rovnice
 Homogenní Booleova algebra

 informatika
 Homogenní počítačová síť

Související články 
 Izotropie
 heterogenita